Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — православный храм в Пскове. Памятник истории и культуры федерального значения XV—XVIII веков. Находится в Среднем городе.

Описание 
Храм сооружён из известняковой плиты, обмазан и побелён. Размеры (согласно Окуличу-Казарину): длина церкви 10 с. 2 арш., наибольшая ширина 12 с. 1 арш., высота — 4 саж. 2 арш. Северный придел во имя Положения Пояса Богородицы, южный упразднён неизвестно когда.

История 
 Основана в 1339 году, согласно надписи на находящейся в церкви плите.
 Являлась административным центром Городецкого конца Пскова.
 «В лето 7121 (1613) месяца ноемврия в 8 день, на собор архистратига Михаила и прочих небесных сил безплотных освящен алтарь Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа и церковь во имя его архистратига Михаила…»
 «в лето 7202 (1694) и 7203 (1695) году, при державе благоверных царех и великих князях Иоанне Алексеевиче Петре Алексеевиче всея Великие и Малыя и Белый России самодержцехъ и при святейшем кир Андриане архиепископе Московском и всея России и всех северных стран патриархе, а по благословению преосвященнаго Илариона, митрополита Псковскаго и Изборскаго, построена та жъ церковь архистратига Михаила вновь, внутрь и около обветшавыя места, и своды верхние, и глава железная лужёна, и на главе крест золоченый из церковных доходов тое жь церкви прихожан Пскович посадских людей Никифора Иванова сына Ямского и старосты Гавриила Свечнина».
 В 1863 году подновлён иконостас главного храма.
 В начале XX века была полковою церковью Енисейского пехотного полка.
 С 1925 году церковь — главный храм сторонников патриаршей православной церкви (Троицкий собор к тому времени был занят обновленцами). В 1929 году она была переосвящена в кафедральный собор Архистратига Михаила.
 5 июля 1936 году кафедральный собор Арх. Михаила закрыт, а само здание церкви передано музею.
 Во время оккупации храм открыт представителями Псковской Православной миссии.
 В 1946—1948 годах проведена реставрация церкви, во время которой частично удалены пристройки XIX века.
 1960 год. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа храм взят под охрану государства, как памятник республиканского значения.
 1995 год. Возвращен Русской православной церкви

Правовое положение 

Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).

Галерея

Источники 
 Окулич-Казарин Н. Ф. Спутник по древнему Пскову. Псков. 1913 г.
 Спегальский Ю.П. Псков. Л.-М.: «Искусство». 1963 г. (Серия «Архитектурно-художественные памятники городов СССР»).
 Скобельцын Б. С., Храброва Н. С. Псков. Памятники древнерусского зодчества. — Л.: «Искусство». 1969 г.
 Скобельцын Б. С., Проханов А. Земля Псковская. Памятники древнерусского зодчества. Л.: «Искусство». 1972 г.
 Спегальский Ю. П. Псков. Художественные памятники. — Л.: «Лениздат». 1972 г.
 Спегальский Ю. П. По Пскову XVII века. Л., 1974 г.
 Достопримечательности Псковской области. Сост. Л. И. Маляков. Изд. 2-е, испр. и дополн. (изд. 3-е — 1981). — Л.: «Лениздат». 1977 г. — 360 с., ил. С.11-22.
 Спегальский Ю. П. Псков. Изд. 2-е. — Л.: «Искусство». 1978 г. (Серия «Архитектурно-художественные памятники городов СССР»).
 Аршакуни О. К. Народное зодчество Пскова. Архитектурное наследие Ю. П. Спегальского. — М.: «Стройиздат». 1987 г.
 Бологов А. А. Псков. Л.: «Лениздат». 1988 г.
 Каменная летопись. Церковь Михаила и Гавриила Архангелов (ТК «Телеком», 2002)

Примечания 

Всемирное наследие в России
Михаил
Псков
Псков
Псков
Псков
Здания и сооружения, построенные в 1339 году